Бенде́р-Ленге́ или Бенде́р-э-Ленге́ () — одна из 11 областей (шахрестанов) иранской провинции Хормозган. Административный центр — город Бендер-Ленге.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Шибкаве (بخش شیبکوه)
 Киш (بخش کیش)
Население области на 2006 год составляло 113 625 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Хормозгана